Adolf Bernhard Meyer (1840-1911) – niemiecki przyrodnik, ornitolog
 Adolf Meyer (1866-1950) – szwajcarsko-amerykański psychiatra
 Adolf de Meyer (1868-1946) – francuski fotografik
 Adolf Meyer (1881-1929) – niemiecki architekt
 Adolf Andreas Meyer (ur. 1960) – austriacki piosenkarz